Воскеат () — название населённых пунктов в Армении:

 Воскеат — село в Арагацотнской области.
 Воскеат — село в Армавирской области.